Earl Lawson est un nom pouvant désigner:

Earl Lawson (1891-1950), homme politique canadien de l'Ontario
 (1923-2003), écrivain sportif américain

Voir aussi

 Lawson, Earl